Michael Robertson (zakenman) (1968): Amerikaans zakenman
 Michael Robertson (tennisser) (1963): eerst Zuid-Afrikaans, later Amerikaans tennisspeler
 Michael Robertson (atleet) (1983): Amerikaans atleet
 Michael Robertson (regisseur) : Amerikaans filmregisseur